Jonas Björkman e Maks Mirny erano i detetntori del titolo, ma Mirnyi ha deciso di non partecipare.
Il doppio del torneo di tennis Stockholm Open 2008, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitoriSolo Bjorkman ha partecipato facendo coppia con Kevin Ullyett e ha battuto in finale 6–1, 6–3, Johan Brunström e Michael Ryderstedt.

Teste di serie

  Jonas Björkman /  Kevin Ullyett (campioni)
   Simon Aspelin  /   Julian Knowle (semifinali)

  Jeff Coetzee /  Wesley Moodie (semifinali)
  Marcelo Melo /  André Sá (quarti)

Tabellone

Finali

Collegamenti esterni
 

Stockholm Open 2008
ATP Tour 2008